Mount Zion Missionary Baptist Church ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Mount Zion Missionary Baptist Church (Arkansas), ID-Nr. 86002951
 Mount Zion Missionary Baptist Church (Florida), ID-Nr. 13000963
 Mount Zion Missionary Baptist Church (Tennessee), ID-Nr. 00000731